Fitchburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fitchburg (Massachusetts)
Fitchburg (Wisconsin)